Каролін Возняцкі була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Каміла Джорджі. 

Кароліна Плішкова виграла титул, у фіналі перемігши Наомі Осаку з рахунком 6–4, 6–4. Плішкова виграла турнір попри те, що її суперниця у чвертьфіналі кваліфаєр Алісон Ріск мала два матч-боли в третьому сеті.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд
2018